Lejskovcovití (Monarchidae) je čeleď zpěvných ptáků čítající 98 druhů dělených do 16 rodů, žijících v tropech Starého světa a na ostrovech Tichého a Indického oceánu.

Fylogeneze a taxonomie 
Rod Ifrita je sesterský kladu rodů Monarcha a Myiagra, patří tedy také do této čeledi, i nové průzkumy potvrzují, že se jedná a bazální taxon čeledi.

Nové studie rovněž odhalily parafylii rodu Monarcha, který byl proto rozdělen do rodů Carterornis, Monarcha s. str. a Symposiarchus. Dřívější rod Metabolus byl spojen s nově pojatým Monarcha s. str.

Kladogram

Odkazy

Reference

Literatura 
 Fionn Ó Marcaigh, Darren P. O’Connell, Kangkuso Analuddin, Adi Karya, Naomi Lawless, Caroline M. McKeon, Niamh Doyle, Nicola M. Marples and David J. Kelly (2022). Tramps in transition: genetic differentiation between populations of an iconic "supertramp" taxon in the Central Indo-Pacific. Frontiers of Biogeography. 14.2: e54512. doi: 10.21425/F5FBG54512

Externí odkazy 
 

 
Čeledi ptáků